

Musique 
Retour aux pyramides est un titre du groupe Les X sur la bande originale de Ma 6-T va crack-er
Retour aux pyramides est le titre d’un concert d'IAM, en 2008, au pied des pyramides de Gizeh en Égypte. L'album live de ce concert porte aussi ce titre.

Homonymie